Васи́лий Русако́в:
 Русаков, Василий Александрович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Русаков, Василий Евгеньевич (1958—2010) — советский и российский поэт.
 Русаков, Василий Михайлович (1818—1891) — русский государственный деятель.